Центрополиго́н — посёлок в Тегульдетском районе Томской области России. Входит в Тегульдетское сельское поселение.

Географическое положение 
Расположен на крайнем востоке области, на правом берегу реки Чулым в 14 км к северо-востоку от Тегульдета и в 225 км от Томска. Окружён тайгой и старицами Чулыма.

Относится к труднодоступным населённым пунктам Томской области. Моста через реку нет, ниже посёлка зимой наводится ледовая переправа (летом — паромная) на левый берег, откуда отходит дорога в деревню Куяновская Гарь и далее в райцентр.

Население

История 
Посёлок основан в 1914 году как опорный пункт строительства участка Томск-Енисейской железной дороги. Название посёлку дано по его местоположению на полпути строящейся линии между Томском и Енисейском. В пойме Чулыма была организована добыча глины и запущены печи для обжига кирпича. В короткий срок были построены больница, школа, метеостанция, агрономический пункт, несколько двухэтажных домов и бараков, подсобные помещения. Были забиты лиственничные сваи для будущего железнодорожного моста. Однако продолжению строительства железной дороги помешала Первая мировая война. В 1925 году школа была закрыта, агропункт и метеостанция были вывезены в Ачинск.

Резкое увеличение числа жителей произошло в 1930 году, когда сюда стали ссылать раскулаченных крестьян. В 1932 году была вновь открыта школа. Однако в послевоенное время происходит постепенная убыль населения поселка — часть жителей возвращается на прежние места проживания, часть переезжает в населённые пункты с более комфортными условиями.

В 1999 году средняя школа была преобразована в начальную, где в настоящее время обучается 5 человек.

Археологические находки 
В посёлке у больницы на высоком мысе находится Центрополигонское городище. Остроугольный мыс отделён от материковой части прямым валом высотой 1,5 м, перед которым проходит ров глубиной до 2 м. На поверхности находится несколько заплывших ям и курганов.

Топографические карты

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Тегульдетского района